Kemnathen ist der Ortsname von

 Kemnathen (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kemnathen (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kemnathen (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Kemnat
 Kemnath (Begriffsklärung)
 Kemnaten
 Kemmathen